

Староволя — село в гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Староволя — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Староволя — село в гміні Ясвіли Монецького повіту Підляського воєводства